Filip Gustavsson (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Il fait ses débuts dans la SHL avec le Luleå HF, le 14 novembre 2015. Il est repêché en 2e ronde, 55e au total, par les Penguins de Pittsburgh au Repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec les Penguins, le 16 juin 2017. Il demeure en Suède et est prêté au Luleå HF pour poursuivre son développement jusqu'à la saison 2017-2018. 

Le 23 février 2018, il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa avec Ian Cole, un choix de 1ère ronde en 2018 et un choix de 3e tour en 2019 en retour de Derick Brassard. Quand la saison en Suède prend fin, il est assigné aux Senators de Belleville, le 23 mars 2018. 

Avec la saison 2020-2021 qui est retardée en raison de la pandémie de COVID-19, il est prêté au Södertälje SK dans la Allsvenskan. Il dispute 19 matchs avec l'équipe et présente une fiche de 11-7-0 avant de retourner avec les Sénateurs. Il fait ses débuts dans la LNH, le 17 mars 2021, en venant en relève à Joey Daccord qui quitte le match en raison d'une blessure. Il obtient son premier départ en carrière le 22 mars et aide son équipe à vaincre les Flames de Calgary au compte de 2-1. Il s'agit de sa première victoire dans la LNH.

Le 12 juillet 2022, il est transigé au Wild du Minnesota en retour de Cam Talbot.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit || 7 || 0 || 5 || 0 || 305 || 20 || 3,94 || 88,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2015-2016 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit || 20 || 8 || 11 || 0 ||  || 62 || 3,22 || 89,3 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 60 || 3 || 3 || 87 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Luleå HF || SHL || 6 || 4 || 2 || 0 || 359 || 13 || 2,17 || 91 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit || 6 || 3 || 3 || 0 || 373 || 13 || 2,09 || 92,8 || 0 || 2 || 3 || 1 || 2 || 189 || 3 || 0,95 || 96,7 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Luleå HF || SHL || 15 || 4 || 10 || 0 || 845 || 38 || 2,70 || 91,2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 51 || 3 || 3,53 || 88,5 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit || 7 || 5 || 2 || 0 || 422 || 12 || 1,71 || 92,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SHL || 22 || 9 || 11 || 0 ||  || 41 || 2,07 || 91,8 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 124 || 6 || 2,91 || 89,5 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 7 || 2 || 4 || 0 || 379 || 19 || 3,01 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 31 || 12 || 16 || 2 ||  || 98 || 3,38 || 88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Beast de Brampton || ECHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 100 || 9 || 5,38 || 82,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 24 || 15 || 6 || 3 ||  || 75 || 3,23 || 88,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Södertälje SK || Allsvenskan || 19 || 11 || 7 || 0 ||  || 43 || 2,3 || 91,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 13 || 5 || 7 || 1 || 776 || 37 || 2,86 || 91 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 9 || 5 || 1 || 2 || 472 || 17 || 2,16 || 93,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 18 || 5 || 12 || 1 ||  || 62 || 3,55 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH || 20 || 11 || 6 || 1 ||  || 45 || 2,5 || 91,5 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 155 || 8 || 3,11 || 87,1 || 0 || 0

| 27 || 10 || 13 || 3 ||  || 79 || 3,12 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juin 1998
Naissance en Suède
Joueur suédois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Luleå HF
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Beast de Brampton
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Sénateurs d'Ottawa